Храм Входа Господня в Иерусалим — название христианских храмов, освящённый в память чудесного Входа Господа Иисуса Христа в Иерусалим.

Обиходные названия: Входо-Иерусалимская це́рковь, Входо-Иерусалимский собор.

Престольный праздник — Вход Господень в Иерусалим.

Россия 
 Храм Входа Господня в Иерусалим — в Арзамасе
 Церковь Входа Господня в Иерусалим — в Верее
 Церковь Входа Господня в Иерусалим — в Зарайске
 Входо-Иерусалимская церковь — в Иркутске
 Входо-Иерусалимская церковь — в Ростове
 Входо-Иерусалимская церковь — в Суздале
 Храм Входа Господня в Иерусалим — в Торопце
 Входо-Иерусалимская церковь — в Тотьме

См. также 
 Входо-Иерусалимский монастырь